Paradrina tauorgensis är en fjärilsart som beskrevs av Kruger 1939. Paradrina tauorgensis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
tauorgensis